Javier Pérez Capdevila (Guantánamo, Cuba, 7 de febrer de 1963) és un científic cubà, Doctor en Ciències Econòmiques, Matemàtic i Professor Titular, conegut per la introducció de l'operació mixtura de conjunts borrosos, altres aportacions teòriques a la Matemàtica Borrosa, així com per introduir un concepte de competències laborals amb el mètode per mesurar-les.

Aportes científicos 
Va construir l'operació de mixtura de conjunts borrosos, on a partir d'elements de diferent naturalesa s'obtenen nous elements amb els seus determinats graus de pertenencia.

Critica la forma en què es realitza l'anàlisi FODA (Fortaleses, Oportunitats, Debilitats i Amenaces). Segons Pérez, la utilització d'opcions limitades per valorar els impactes, així com la igualtat de ponderació entre totes les Fortaleses, Oportunitats, Debilitats o Amenaces. Segons ell, és un model que no s'ajusta a la realitat. Va proposar un procediment alternatiu per a realitzar aquesta anàlisi, on aborda el problema de la inconsistència que pogués generar-se en les votacions dels expertos.

A partir del concepte d'índex o coeficient d'adequació donat per Jaume Gil Aluja el 1996, poden produir-se molts empats en l'adequació. Per resoldre-Pérez Capdevila va introduir en la matemàtica borrosa els conceptes de sobrepesos en l'adequació, coeficient de desempat per coeficients d'adequació iguals i coeficient de desempat ajustat per coeficients d'adequació iguals, els quals defineix amb precisió, per desempatar en una indefinida quantitat de casos amb coeficients d'adequació iguals, arrodonint així una teoria al voltant de l'adequació de candidats a un prefixat perfil.

En l'àmbit organitzacional, utilitzant la mixtura de conjunts borrosos i el mètode teòric d'anàlisi i síntesi, estudia les definicions cronològiques de competències, i ofereix una nova definició d'aquestes (Competència (organització)), la qual facilita el seu mesurament. A partir d'aquest fet científic, Pérez Capdevila construeix un algoritme de treball per mesurar competències a partir de la percepció humana i construir mapes (definint), proporciona una classificació de les persones a partir dels elements de les seves competències, proveeix un procediment per correlacionar les competències i el salari, i construeix un simulador que vincula les competències amb les productivitat i qualitat de l'trabajo.

Va aportar dos nous conceptes: potencial de retorn i potencial d'immigració, l'aplicació està destinada a l'procés de repoblació de les muntanyes cubanas.

Va dirigir el primer estudi de percepció de la ciència i la tecnologia que es va dur a terme a Cuba, prenent com a context la província Guantánamo on ell resideix, i es va destacar com a investigador en el primer estudi d'avaluació de la sostenibilitat a Cuba, en col·laboració amb diverses universitats cubanes i españolas.

Ha escrit diversos llibres i articles científics entre els quals destaquen "L'Era del Coneixement" i "Definició, mesurament i mapes de competències laborals"

Premis i distincions 
Premi Nacional de l'Acadèmia de Ciències de Cuba, que és el màxim premi que atorga l'Acadèmia de Ciències de Cuba als científics cubans per resultats rellevants amb impactes manifiestos.

Ordre (distinció) "Carlos Juan Finlay": És el major reconeixement científic que s'atorga a Cuba. Aquesta condecoració l'confereix el Consell d'Estat de la República de Cuba a ciutadans cubans i estrangers en reconeixement a extraordinaris mèrits per valuoses aportacions a el desenvolupament de les Ciències Naturals o Socials, a activitats científiques o d'investigació que hagin contribuït de manera excepcional a el progrés de les ciències i en benefici de la humanidad.

Segell Commemoratiu "Antonio Batxiller i Morales": La major condecoració que atorga la Societat Cubana de Ciències de la Informació per aportacions rellevants a la Gestió del coneixement, tant en el camp de la teoria com en la práctica.

Segell Honorífic "Forjadors del Futur": Atorgat per la Presidència Nacional de les Brigades Tècniques Juvenils de Cuba de manera excepcional a personalitats destacades de la ciencia.

Professor Honorari de la Fundació CONFENALCO de Colombia.

Referències

Enllaços externs 
 WoS
 RedaLyc
 DIALNET

Cubans
Científics americans
Matemàtics americans
Professors universitaris
Matemàtics del segle XXI
Condecoracions
Economistes americans